Gerolt ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Franz Josef von Gerolt (1747–1828), deutscher Politiker und Abgeordneter (Bonn)
 Friedrich von Gerolt (1797–1879), deutscher Politiker und Botschafter (Washington D. C., USA)
 Karl Ferdinand von Gerolt (1790–1851), Appellationsgerichtsrat am Appellationsgerichtshof Köln, Initiator und Mitglied des Zentral-Dombau-Verein zu Köln
 Rudolf Jakob von Gerolt (1791–1867), Kreisdeputierter, Bürgermeister zu Linz
 Dorothea Freiin von Gerolt (1842–1912) heiratete am 15. April 1871 zu New York den griechischen Diplomaten Prinz Cléon Rizo-Rangabé (Κλέων Ῥίζος Ῥαγκαβής 1842–1917)